Ардгал () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Ардгал мак Конайлл — король Миде (не ранее 516—520/523)
 Ардгал мак Матудайн — король Ульстера (950—970)

См. также